Personen
 Archie Cochrane (1909 – 1988), Schotse arts
 Elizabeth Jane Cochrane (1864-1922) - Amerikaanse journalist, beter bekend on haar pennaam: Nellie Bly.
 John Cochrane (1798-1878) - Schots schaker
 Ralph Cochrane (1895-1977) - Brits luchtmaarschalk
 Thomas Cochrane (1775-1860) - Brits politicus, militair en avonturier
 Zefram Cochrane - personage uit Star Trek.
Plaatsen
 Cochrane (Chili) - plaats in Chili
 Cochrane (Alberta) - plaats in de Canadese staat Alberta
 Cochrane (Ontario) - plaats in de Canadese staat Ontario
 Cochrane (Wisconsin) - plaats in de Amerikaanse staat  Wisconsin
District
 Cochrane (district) - district in de Canadese staat Ontario
Overig
 Cochrane, een netwerk van medisch-wetenschappelijk onderzoek
 Cochrane review - meta-analyses van medisch wetenschappelijk onderzoek door het Cochrane netwerk.
 USS Cochrane (DDG-21) - Amerikaans marineschip